Vinda ist:

 Vinda (Africa), eine antike Stadt in der römischen Provinz Africa proconsularis im heutigen nördlichen Tunesien 
 Titularbistum Vinda, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 ungarischer Name der Gemarkung Ghinda (deutsch Windau) in Bistrița in Rumänien

in der indischen Mythologie:
 Vinda (Avanti), mit seinem Bruder Anuvinda König von Avanti 
 Vinda (Sohn des Dhritarashtra), Sohn des Dhritarashtra im Epos Mahabharata

Nachname von:
 P.G. Vinda, indischer Filmregisseur